WC kan syfta på:. 

 wc – ett tekniskt system för att ta hand om mänsklig urin och avföring, se vattenklosett
 WC – en Kung fu-stil, se  Wing Chun
 WC (rappare) (1970–) en amerikansk rappare
 WC (musikgrupp) – ett punkband från Eskilstuna, aktiva under tidigt 1980-tal
 WC – inom sporten vissa världsomspännande internationella tävlingar eller serier, se World Cup
 WC – kemiska beteckningen för volframkarbid